Vix (Côte-d'Or)
 Vix (Vendée)